Кальнокі () — угорське прізвище.

 Густав Кальнокі (1832 — 1898) — австро-угорський дипломат, міністр закордонних справ Австро-Угорщини в 1881—1895.
 Ласло Кальнокі (1912 — 1985) — угорський поет і літературний перекладач.

Угорські прізвища